Niemcy:
 Sachau – dzielnica Gardelegen

Osoby:
 Eduard Sachau – niemiecki orientalista
 Theodor Sachau – niemiecki pastor